Termin AFTA ima više značenja.

 Galaktan 5-O-arabinofuranoziltransferaza, enzim
 ASEAN zona slobodne trgovine